KIAA1210 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 709 амінокислот, а молекулярна маса — 187 021.

Локалізований у цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки